Antonio Panizzi –  patriota, bibliotecario e bibliografo italiano
 Gilles Panizzi – pilota di rally francese

Pagine correlate

 Panizza